Orle so lahko:
 Orle, Slovenija
 Orle, Hrvaška